RPG er en forkortelse med flere betydninger:
 Role Playing Game, se Rollespil / Bordrollespil / Computerrollespil
 Rocket Propelled Grenade, et våben.
 Et programmeringssprog ved navn Report Program Generator.